Radio France Internationale – radio pubblica francese per l'estero
 Radio Frequency Interference – interferenza sulle onde radio
 Remote File Inclusion – vulnerabilità informatica 
 Rete Ferroviaria Italiana – azienda del gruppo Ferrovie dello Stato
 Request for information – processo di business